Hamnkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnkobben, Houtskär, Åboland, 
 Hamnkobben, Korpo, Åboland, 
 Hamnkobben, Kimitoön, Åboland, 
 Hamnkobben, Hangö, Nyland,

Se även
Hamnkobbarna
Norra Hamnkobben
Södra Hamnkobben
Östra Hamnkobben
Hamnklobben

Robotskapade Finlandförgreningar